Smak steht für:
 Smak (Band), jugoslawische Band
 Smak, ein Schiffstyp, siehe Schmack

S.M.A.K. steht als Abkürzung für:
 Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Kunstmuseum in Gent